Nans (Doubs), municipi francès al departament del Doubs 
 Nans (Var), municipi francès al departament del Var, regió de Provença – Alps – Costa Blava 
 Nans-sous-Sainte-Anne municipi francès al departament del Doubs 
 Les Nans, municipi francès al departament del Jura